Quetzaltenango kan syfta på:

 Quetzaltenango, stad i Guatemala
 Municipio de Quetzaltenango, kommun
 Departamento de Quetzaltenango, departement